Stenodermatinae — подсемейство млекопитающих семейства листоносых летучих мышей.

Внешний вид и строение 
Рукокрылые небольших и средних размеров с длиной головы и тела от 35 до 100 миллиметров и весом от 5 до 90 граммов. Их мех, как правило, коричневого или серого цвета, иногда белого или черного. Несколько видов отличаются яркими полосами на морде и спине. Хвост отсутствует у всех видов.

Распространение 
Живут в тропических и субтропических регионах Центральной и Южной Америки. Их среда обитания в основном леса или луга, в сухих местностях они отсутствуют.

Образ жизни 
Активны ночью. Многие виды днюют на деревьях или в кустарниках, но некоторые предпочитают полые бревна, пещеры или искусственные укрытия. Питаются в основном фруктами. Некоторые виды потребляют также нектар, пыльцу и насекомых.

Систематика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Uroderma bilobatum)

Примечания

Источники 
 Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (editors). 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed)
 Ronald M. Nowak: Walker’s Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, 1999 PDF

Листоносые летучие мыши